Nová hospoda je označení více hospod: 
 Nová hospoda (Lékařova Lhota)

Název Nová Hospoda má více obcí nebo jejich částí: 
 Nová Hospoda (Bor) – část města Bor v okrese Tachov.
 Nová Hospoda (Kamenice) – část obce Kamenice v okrese Praha-východ
 Nová Hospoda (Plzeň) – část města Plzně, městského obvodu Plzeň 3
 Nová Hospoda (Příbram) – část okresního města Příbram, jádro jeho místní části Příbram IX
 Nová Hospoda (Vrchbělá) – zaniklá osada v okrese Česká Lípa

a množství samot, malých sídel a lokalit (často poblíž hlavních dopravních tahů) na území obcí 
 Brloh, okres Český Krumlov
 Nová Hospoda (Deštnice) – Deštnice, okres Louny
 Nová Hospoda (Drhovle) – samota, součást obce Drhovle v okrese Písek
Nová Hospoda (Nevřeň)
 Jirny, okres Praha-východ
 Ktiš, okres Prachatice
 Lubenec, okres Louny
 Martínkov, okres Třebíč
 Mezno, okres Benešov
 Nevřeň, okres Plzeň-sever
 Nové Dvory, okres Příbram
 Písek, okres Hradec Králové
 Sadov, okres Karlovy Vary
 Sedlčany, okres Příbram
 Sedlec, okres České Budějovice
 Sedlec-Prčice, okres Příbram
 Sedlečko u Soběslavě, okres Tábor
 Strunkovice nad Blanicí, okres Prachatice
 Šumavské Hoštice, okres Prachatice
 Vojkov, okres Benešov
 Vrábče (ulice Ves-Nová Hospoda), okres České Budějovice
 Zavlekov, okres Klatovy